Arie Pronk (1929-1991), een Nederlands componist en koordirigent
Arend Pronk (1913-1942) een Nederlands verzetsstrijder
Bartho Pronk (1950), Nederlands politicus
Bert Pronk (1950-2005), een Nederlands wielrenner
Cornelis Pronk (1691-1759), een Nederlands tekenaar en (miniatuur)schilder
Jacob Pronk Nz (1762-1838), een Oranjegezind reder uit Scheveningen
Jan Pronk (politicus) (1940), een Nederlands politicus
Jan Pronk (wielrenner) (1918), een Nederlands wielrenner
Jos Pronk (schaatser) (1948), een Nederlands schaatser
Jos Pronk (wielrenner) (1983), een Nederlands wielrenner
Marcel Pronk (1983), een Nederlands voetballer
Matthé Pronk (1974), een Nederlands wielrenner
Mattheus Pronk (1947-2001), een Nederlands wielrenner, vader van Jos en Matthé Pronk
Monique Pronk (1958), een Nederlands roeister
Saskia Pronk (1983), een Nederlands rolstoelbasketbalster
Ton Pronk (1941), een Nederlands voetballer